Příjmení Tvrzník nosí více významných osobností:

 Jaroslava Tvrzníková (* 1940) – česká herečka, režisérka, novinářka a divadelní pedagožka
 Julius Tvrzník (1875–1950) – český redaktor
 Marie Tvrzníková (1923–???) – česká a československá politička